Шалахово:

 Шалахово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Шалахово — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Шалахово — второе название озера Волошно в Пустошкинском районе Псковской области.